FTG est un sigle qui peut désigner :
 Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, une association allemande d'utilité publique ;
 479th Flying Training Group ou 479th FTG, une ancienne unité de l'Air Education and Training Command de l'United States Air Force ;
 Fédération tunisienne de gymnastique, l'instance nationale gérant la gymnastique en Tunisie.